Nehody lanové dráhy u města Cavalese, na úpatí hory Alpe Cermis na severu Itálie, se odehrály dvakrát, z různých příčin:
v březnu 1976 – kabinka se zřítila z výšky 200 m kvůli technické závadě (jedno lano přeřízlo druhé, nosné) a vypnutí systému automatické brzdy; 43 pasažérů mrtvých, 1 dívka přežila
v únoru 1998 – kabinka se zřítila z výšky 80 m kvůli hrubému nedodržení předpisů ze strany posádky amerického vojenského letadla, jež při podlétacím manévru křídlem přeťalo nosné lano; 20 pasažérů mrtvých